Die Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen (wird auch Hunderterclub oder Klub der Hunderter genannt) listet alle männlichen Fußballspieler auf, die u. a. laut dem Weltfußballverband FIFA (Stand: 21. Dezember 2022) oder anderer Quellen 100 oder mehr A-Länderspiele für eine Fußballnationalmannschaft bestritten haben. Zu den derzeit 608 Fußballspielern aus 110 Verbänden werden jeweils der Ranglistenplatz, die Nationalität, der Kontinentalverband, die Position auf dem Spielfeld, die Anzahl der Länderspiele und der Zeitraum, in dem er die Spiele absolviert hat, sowie – sofern bekannt – das Datum und der Gegner des 100. Länderspiels genannt.

Als Rekordnationalspieler wurde von der FIFA seit dem 3. August 2021 der malaysische Spieler Soh Chin Ann mit 195 Länderspielen gelistet, der diesen Wert bereits 1984 erreicht hatte. Er wurde am 14. Juni 2022 in der FIFA-Rangliste vom Kuwaiter Bader al-Mutawa abgelöst, der mit 196 Länderspielen der aktuell aktive Spieler mit den meisten Länderspielen ist. Bei der WM 2022 konnte der Portugiese Cristiano Ronaldo den Rekord von al-Mutawa einstellen. Es folgen als erster Afrikaner der Ägypter Ahmed Hassan (184 Spiele), der Omaner Ahmed Mubarak (183), Maynor Figueroa aus Honduras und Andrés Guardado aus Mexiko (je 181) und der Spanier Sergio Ramos (180). Der saudi-arabische Torhüter Mohammad ad-Daʿayyaʿ wurde eine Zeitlang mit 181 Spielen als Rekordhalter genannt, die Zahl wurde am 31. August 2009 von der FIFA auf 177 reduziert, ab dem 6. Oktober 2010 dann auf 178 erhöht, da einige seiner Spiele bestimmten Kriterien nicht entsprachen.  Von der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation wird er nur noch mit 173 Spielen gelistet.

Am 18. März 2021 wurden von rsssf.com die malaysischen Spieler Soh Chin Ann mit 224, Shukor Salleh mit 171, Arumugan Rengasamy mit 142, Chandran Mutveeran mit 123 und Santokh Sing mit 118 Länderspielen zunächst ohne Details zu ihren Spielen in die Liste aufgenommen sowie für Mokhtar Dahari und Zainal Abidin Hassan die Zahl ihre Länderspiele nach oben geändert. Am 25. März 2021 wurden dann zu jedem dieser Spieler Spielstatistiken veröffentlicht und für Soh Chin Ann die Zahl der Länderspiele auf 225 erhöht. Er ist damit der einzige Mann mit mehr als 200 Länderspielen. Gemäß seiner aktuellen Spielstatistik bestritt er sein 200. Länderspiel am 16. Oktober 1983. Die Zahl der Spiele wurde später mehrfach geändert, so dass er aktuell von rsssf.com mit 219 Spielen geführt wird, darunter 21 Spiele in Qualifikationen zu den Olympischen Spielen 1972 bis 1984 und drei Spiele bei den Olympischen Spielen 1972, die von der FIFA nicht berücksichtigt werden.

Der englische Fußballspieler Billy Wright war 1959 der erste Fußballer überhaupt, der es auf 100 Länderspiele brachte, davon 32 bei den British Home Championship. Er bestritt 8,3 Spiele pro Jahr, während der aktuelle Rekordhalter es auf 11,2 Spiele pro Jahr brachte. Auch der zweite Spieler, der auf 100 Länderspiele kam, der Norweger Thorbjørn Svenssen bestritt viele (40) seiner 100 Spiele bei einem jährlich ausgetragenen lokalen Fußballturnier, den Nordischen Meisterschaften. Bis Ende der 1970er Jahre waren es erst 14 Spieler, davon sechs aus Europa, fünf aus Malaysia, zwei aus Südkorea und ein Indonesier. Die ersten Hunderter in den 1980er Jahren waren zwei Afrikaner, die aber wie auch die nächsten Afrikaner von der FIFA nicht gelistet werden (der erste von der FIFA geführte Afrikaner Ahmed Shobair machte 1994 sein 100. Länderspiel), gefolgt von Héctor Chumpitaz als erstem Südamerikaner, bis 1997 der einzige Hunderter aus Südamerika war. Danach ist die Anzahl der Spiele auch durch den Zerfall des Ostblocks, durch den sich die Anzahl der FIFA-Mitglieder stark erhöhte, gestiegen. So nahmen an der Qualifikation zur EM 1988 32 Mannschaften teil, bei der Qualifikation für die EM 2008 waren es schon 50. Auch in Afrika, Asien und Ozeanien stieg die Zahl der FIFA-Mitglieder. An der Qualifikation zur WM 1990 nahmen 110 Verbände teil, zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 hatten 202 Nationalmannschaften gemeldet. So stieg die Anzahl der weltweit durchgeführten Länderspiele von 387 im Jahr 1987 auf bis zu 1064 im Jahr 2004. Ebenso nahm die Anzahl der insbesondere in Testspielen eingesetzten Spieler zu, wobei hier im Februar 2004 die FIFA wieder die maximale Zahl der Auswechslungen reglementiert hat, so dass nun nur noch maximal sechs Auswechslungen pro Mannschaft in einem von der FIFA gezählten Freundschaftsspiel möglich sind. Hinzu kommen taktische Auswechslungen in den letzten Spielminuten, die zu Einsätzen von wenigen Minuten führen, die aber als Länderspiel gezählt werden. Im Zuge der COVID-19-Pandemie wurde auch die Zahl der Auswechslungen in Wettbewerbsspielen von 3 auf 5 erhöht. Deshalb ist ein direkter Vergleich von Statistiken aus verschiedenen Epochen im Hinblick auf diese veränderten Rahmenbedingungen zu relativieren.

Bis zum 9. Oktober 1977 gab es nie mehr als einen aktiven Spieler mit mindestens 100 Spielen. 2012 kamen 65 Spieler zum Einsatz, die mindestens 100 Länderspiele bestritten hatten. Jüngster Spieler bei seinem 100. Länderspiel war der Südkoreaner Cha Bum-kun mit 24 Jahren und 35 bzw. 65 Tagen (je nach Zählung), der die 100 Spiele auch in der kürzesten Zeit (5 Jahre und 50 bzw. 80 Tage) absolvierte. Am längsten brauchte Andris Vaņins für 100 Spiele: 19 Jahre und 248 Tage. Jüngster Spieler einer europäischen Nationalmannschaft ist Sergio Ramos, der am 22. März 2013 im Alter von 26 Jahren und 357 Tagen sein 100. Spiel für die spanische Fußballnationalmannschaft bestritt. Jüngster südamerikanischer Spieler ist Lionel Messi, der am 20. Juni 2015 vier Tage vor seinem 28. Geburtstag sein 100. Länderspiel bestritt. Ältester Spieler war der Ecuadorianer Luis Capurro, der bei seinem 100. und letzten Länderspiel 41 Jahre und 284 Tage alt war.

Der spanische Torhüter Iker Casillas ist der erste Spieler, dem 100 von der FIFA anerkannte Länderspielsiege gelangen. Zweiter und erster Feldspieler ist sein Landsmann Xavi, der am 7. Juni 2014 im Spiel gegen El Salvador zu seinem 100. Länderspielsieg kam. Am 8. September 2015 gelang dies zudem Sergio Ramos, dem mittlerweile die meisten Siege (131) gelangen. Zudem kam der von rsssf.com seit dem 18. März gelistete Soh Chin Ann auf 108 Siege, wovon aber 13 Siege in der Olympia-Qualifikation und 1 Sieg bei den Olympischen Spielen 1972 von der FIFA nicht gezählt werden. Dagegen ist der Liechtensteiner Mario Frick der erste Spieler, der 100 Länderspiele verloren hat (100. Niederlage am 12. Oktober 2015 in Wien gegen Österreich). Sein Landsmann und aktueller Rekordnationalspieler Torwart Peter Jehle verließ am 5. September 2017 beim 0:8 gegen Spanien zum 100. Mal den Platz als Verlierer eines Länderspiels. Mittlerweile werden beide vom Malteser Michael Mifsud und dem Andorraner Ildefons Lima mit 106 bzw. 109 Länderspielniederlagen übertroffen.

Der neuseeländische Verband listet noch die Spieler Steve Sumner mit 105 und Brian Turner mit 102 Länderspielen, ein Großteil davon wird aber von der FIFA nicht als offizielle Länderspiele anerkannt, da sie gegen Vereinsmannschaften oder regionale neuseeländische Teams stattfanden.

Die UEFA verlieh im Rahmen der EM-Qualifikation am 7. Oktober 2011 Erinnerungskappen und Medaillen an Spieler, die mindestens 100 Länderspiele bestritten haben. In der Liste der geehrten Spieler werden auch Spieler genannt, bei denen die FIFA nicht alle Spiele als A-Länderspiele anerkennt.

Im WM-Jahr 2014 wurden erstmals mehr als 100 aktive Spieler mit mindestens 100 Länderspielen eingesetzt, von denen 43 auch bei der WM zum Einsatz kamen.

Im Vorfeld der WM 2018 machte Ronald Raldes als erster Bolivianer sein 100. Länderspiel, womit nun alle CONMEBOL-Mitglieder mindestens einen „Hunderter“ haben. Jan Vertonghen ist seit dem 2. Juni 2018 der erste belgische „Hunderter“ und Phil Younghusband seit dem 13. November der erste philippinische Spieler mit 100 Länderspielen. Im ersten Spiel der Qualifikation für die EM 2020 machte Rekordtorschütze Edin Džeko als erster Spieler aus Bosnien und Herzegowina sein 100. Länderspiel.

SportsIllustrated listete im November 2017 teilweise weitere Spieler, die von der FIFA noch nicht oder von rsssf.com mit weniger Spielen gelistet wurden.

Hunderterclub 
Erklärungen
 Rang:  Die Reihenfolge richtet sich bis auf  wenige Ausnahmen (Begründung jeweils in den Fußnoten) nach der Spalte Spiele laut RSSSF. Die Spalte Spiele laut FIFA ist als Ergänzung zu sehen, da hier einige Länderspiele – insbesondere gegen Nicht-FIFA-Mitglieder – nicht mitgezählt werden und die Daten bei RSSSF insgesamt belastbarer erscheinen, von der FIFA auch als Quelle herangezogen werden und bei den europäischen Spielern anhand der Profile und Spielberichte bei eu-football.info und bei außereuropäischen Spielern anhand der Spielberichte bei soccerway.com, weltfussball.de oder anderen Quellen schneller aktualisiert werden können.
 Spieler:  Bei der Sortierung werden isländische Spieler nach dem Vornamen, brasilianische, portugiesische und spanische Spieler nach dem Spitz- oder Vornamen (wenn gebräuchlicher) und chinesische sowie koreanische Spieler nach dem vorangestellten Familiennamen sortiert. 
 Noch in ihren Nationalmannschaften aktive Spieler sind fett hervorgehoben.
 Länger als sechs Monate – auch aufgrund der COVID-19-Pandemie – nicht mehr eingesetzte aktive Spieler sind fettkursiv hervorgehoben.
 * : Der Spieler war auch zeitweise Weltrekordhalter.
 * : Der Spieler erzielte mindestens 50 Länderspieltore.
 ** : Der Spieler erzielte mindestens 100 Länderspieltore.
 * : Der Spieler war auch als Nationaltrainer bei mindestens 100 Länderspielen aktiv.
 Land: Bei Spielern mit den meisten Länderspielen eines Landes (Rekordnationalspielern) ist das Land fett hervorgehoben.
 Verband: Bei Spielern mit den meisten Länderspielen eines Verbandes ist dieser fett hervorgehoben.
 AFC:  Asian Football Confederation (deutsch: Asiatische Fußball-Konföderation)
 CAF:  Confédération Africaine de Football (deutsch: Afrikanische Fußball-Konföderation)
 CONMEBOL:  Confederación Sudamericana de Fútbol – (deutsch: Südamerikanische Fußball-Konföderation)
 CONCACAF:  Confederation of North and Central American and Caribbean Association Football – (deutsch: Konföderation der nord- und zentralamerikanischen und karibischen Fußballverbände)
 UEFA:  Union des Associations Européennes de Football – (deutsch: Union der europäischen Fußballverbände)
 Position:  Beim Torwart – wie auch beim Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Angreifer – mit den jeweils meisten Länderspielen weltweit ist die entsprechende Position fett hervorgehoben.
 100. Spiel:  Nennt das Datum des 100. Spieles mit Link auf weitere Informationen zum Spiel (sofern vorhanden). Um zu erfahren, welche Neuzugänge es zum Beispiel im Jahr 2020 gab, die Tabelle einfach nach dieser Spalte sortieren.
 Gegner:  Nennt den Gegner im 100. Spiel und ggf. den Anlass, wenn es ein Turnierspiel war.
 von, bis:  Nennt die Zeit zwischen erstem und letztem Einsatz als Spieler in der Nationalmannschaft.

Ranglisten

Ehemalige Mitglieder 
In der folgenden Liste werden zehn Spieler aufgelistet, die bei der FIFA nicht mehr mit mehr als 100 Länderspielen geführt werden. Laut einer FIFA-Regelung von 1999 werden im Rahmen des olympischen Fußballturniers ausgetragene Partien nach 1948 nicht mehr als A-Länderspiele angerechnet. Von dieser eingeführten Regelung sind besonders osteuropäische Nationalmannschaften betroffen, die vor allem mit ihren Staatsamateuren das Geschehen bei Olympia dominierten. Bedingt durch die Streichung dieser Länderspiele rutschten mehrere Spieler aus dem Klub der Hunderter heraus, die dort bis 1999 gelistet waren. Diese werden jedoch in der Literatur, je nach Einbeziehung der Spiele bei Olympia, mit mehr als 100 Länderspielen angegeben.

Besondere Jubiläumsspiele 
Einige Spieler bestritten ihr 100. Länderspiel bei wichtigen Spielen internationaler Turniere:

 Franz Beckenbauer: EM-Finale 1976 gegen die Tschechoslowakei
 Cláudio Taffarel: WM-Halbfinale 1998 gegen die Niederlande
 Ramón Ramírez: Spiel um Platz 3 bei der Copa América 1999 gegen Chile
 Didier Deschamps: EM-Halbfinale 2000 gegen Portugal
 Hwang Sun-hong: WM-Achtelfinale 2002 gegen Italien
 Yu Sang-cheol: WM-Achtelfinale 2002 gegen Italien
 Fabio Cannavaro: WM-Finale 2006 gegen Frankreich
 Kasey Keller: CONCACAF-Gold-Cup-Halbfinale 2007 gegen Kanada
 Harold Wallace: CONCACAF-Gold-Cup-Halbfinale 2009 gegen Mexiko
 Miroslav Klose: WM-Viertelfinale 2010 gegen Argentinien
 Xabi Alonso: EM-Viertelfinale 2012 gegen Frankreich
 Dirk Kuyt: WM-Achtelfinale 2014 gegen Mexiko
 Alexis Sánchez: Copa América Centenario 2016 Halbfinale gegen Kolumbien
 Eduardo Vargas: Copa América 2021 Viertelfinale gegen Brasilien
 Juan Cuadrado: Copa América 2021 Halbfinale gegen Argentinien

Das 150. Spiel bestritten Cobi Jones im CONCACAF-Gold-Cup-Finale 2002, Landon Donovan im Halbfinale des CONCACAF Gold Cup 2013, Michael Bradley im Finale des CONCACAF Gold Cup 2019, Essam El-Hadary im 3. Gruppenspiel der Afrikameisterschaft 2017 und Lionel Messi im Copa América 2021 Halbfinale.

Hunderter in Finalspielen 
Folgende Spieler spielten in einem Finale, nachdem sie schon mindestens 99 Länderspiele bestritten hatten (Verlierer kursiv gesetzt):

Bei einer Fußball-Europameisterschaft
 1976: Franz Beckenbauer (100. Spiel)
 2000: Didier Deschamps (101. Spiel) und Paolo Maldini (111. Spiel)
 2004: Luís Figo (110. Spiel)
 2012: Iker Casillas (137. Spiel), Gianluigi Buffon (120. Spiel), Xavi (115. Spiel) und Xabi Alonso (102. Spiel)
 2016: Cristiano Ronaldo (133. Spiel) und Nani (103. Spiel)
 2021: Giorgio Chiellini (112. Spiel), Leonardo Bonucci (109. Spiel)

Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft
 1982: Dino Zoff (106. Spiel)
 1998: Cláudio Taffarel (101. und letztes Spiel)
 2002: Cafu (111. Spiel)
 2006: Fabio Cannavaro (100. Spiel), Lilian Thuram (121. Spiel) und Zinédine Zidane (108. und letztes Spiel)
 2010: Iker Casillas (111. Spiel) und Giovanni van Bronckhorst (106. und letztes Spiel)
 2014: Miroslav Klose (137. und letztes Spiel), Philipp Lahm (113. und letztes Spiel), Bastian Schweinsteiger (108.), Javier Mascherano (105.), Per Mertesacker (104. und letztes Spiel)
 2018: Hugo Lloris (104. Spiel), Luka Modrić (113. Spiel)
 2022:  Lionel Messi (172. Spiel), Ángel Di María (129. Spiel), Nicolás Otameni (100. Spiel), Hugo Lloris (145. Spiel), Olivier Giroud (120. Spiel), Antoine Griezmann (117. Spiel)

Bei einer Fußball-Asienmeisterschaft
 1996: Adnan at-Talyani (148. Spiel)
 2000: Mohammad ad-Daʿayyaʿ (137. Spiel), Mohammed al-Khilaiwi (144. Spiel) und Sami al-Dschabir (110. Spiel)
 2011: Yasuhito Endō (106. Spiel)
 2019: Hassan al-Haydos (118. Spiel), Yūto Nagatomo (116. Spiel)

Bei einer Fußball-Afrikameisterschaft
 1998: Hossam Hassan (128. Spiel)
 2004: Noureddine Naybet (103. Spiel)
 2006: Ahmed Hassan (122. Spiel) und Abdel Zaher El-Saqua (104. Spiel)
 2008: Ahmed Hassan (141. Spiel) und Rigobert Song (118. Spiel)
 2010: Ahmed Hassan (172. Spiel) und Essam El-Hadary (119. Spiel)
 2012: Didier Zokora (103. Spiel)
 2015: Kolo Touré (118. Spiel)
 2017: Essam El-Hadary (153. Spiel) und Ahmed Fathy (120. Spiel)

Bei einem FIFA-Konföderationen-Pokal (Confed-Cup)
 1999: Claudio Suárez (129. Spiel), Jorge Campos (112. Spiel) und Ramón Ramírez (104. Spiel)
 2003: Marcel Desailly (108. Spiel)
 2009: Landon Donovan (115. Spiel)
 2013: Iker Casillas (148. Spiel), Xavi (126. Spiel), Sergio Ramos (108. Spiel) und Fernando Torres (106.)
 2017: Claudio Bravo (115. Spiel), Alexis Sánchez (115. Spiel), Gonzalo Jara (107. Spiel), Gary Medel (105. Spiel)

Bei einer Nord-/Mittelamerikameisterschaft (CONCACAF Gold Cup)
 2002: Jeff Agoos (122. Spiel)
 2007: Pável Pardo (136. Spiel)
 2011: Landon Donovan (136. Spiel), Gerardo Torrado (132. Spiel) und Rafael Márquez (106. Spiel)
 2013: Landon Donovan (151. Spiel) und DaMarcus Beasley (109. Spiel)
 2015: Andrés Guardado (121. Spiel) und Francisco Rodríguez (108. Spiel)
 2017: Jozy Altidore (107. Spiel), Michael Bradley (136. Spiel), Clint Dempsey (137. Spiel) und Tim Howard (118. Spiel)
 2019: Andrés Guardado (161. Spiel), Guillermo Ochoa (107. Spiel), Héctor Moreno (101. Spiel), Jozy Altidore (114. Spiel), Michael Bradley (150. Spiel)
 2021: Héctor Moreno (117. Spiel)

Bei einer Südamerikameisterschaft (Copa América)
 2007: Javier Zanetti (109. Spiel) und Roberto Ayala (114. und letztes Spiel)
 2015: Javier Mascherano (117. Spiel) und Lionel Messi (103. Spiel)
 2016: Javier Mascherano (129. Spiel), Lionel Messi (113. Spiel), Claudio Bravo (106. Spiel) und Alexis Sánchez (101. Spiel)
 2019: Dani Alves (115. Spiel)
 2021: Lionel Messi (151. Spiel), Ángel Di María (111. Spiel), Neymar (111. Spiel)

Liste der Spieler mit mindestens 100 Länderspielsiegen

Liste der Spieler mit mindestens 100 Länderspielniederlagen

Siehe auch 
 Liste der Fußball-Rekordnationalspieler
 Liste der Fußballspieler mit mindestens 50 Länderspieltoren
 Liste der Rekordtorschützen in Fußball-Länderspielen
 Frauen:
 Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen
 Liste der Fußball-Rekordnationalspielerinnen
 Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 50 Länderspieltoren
 Trainer:
 Liste der Fußball-Nationaltrainer mit mindestens 100 Länderspielen

Literatur 
 Rainer Nachtigall: Klub der Hunderter. Traumgrenze 100 Länderspiele – 24 internationale Fussballstars im Porträt. Sportverlag, Berlin 1994, ISBN 3-328-00630-3.

Anmerkungen und Einzelnachweise

Weblinks 
 FACT Sheet FIFA Century Club (Stand: 21. Dezember 2022)
 International Caps (rsssf.com (englisch), Stand: 31. Januar 2023, aktualisiert am 16. März 2023)
 Europäische Nationalspieler mit mindestens 50 Spielen (Aktualisierung jeweils zeitnah nach Spielende)

!
Landerspiele Manner